32-й Вирджинский добровольческий пехотный полк (52nd Virginia Volonteer Infantry Regiment) - пехотный полк, набранный в Вирджинии во время Гражданской войны в США. Он был сформирован в августе 1861 года, сражался в основном в составе Северовирджинской армии и прошёл почти все сражение войны на Востоке от сражения при Макдауэлл до капитуляции при Аппоматтоксе.

Формирование 
52-й Вирджинский был сформирован в Стонтоне в августе 1861 года. Многие рядовые полка были набраны  округе Огаста.
 Рота A (Augusta Fencibles) - круг Огаста
 Рота B(1) (Fairfield McDowell Guards) - округа Фэирфилд и Рокбридж
 Рота B(2) (Waynesboro Guards) - округа Уэйнсборо и Огаста.
 Рота C (Letcher Guard) - круг Огаста
 Рота D (Harper guard) - круг Огаста
 Рота E (Captain Thomas H. Watkin's Company) - округ Рокбридж
 Рота F (Captain Joseph E. Cline's Company) - круг Огаста
 Рота G (Veteran Guards) - круг Огаста
 Рота H (Staunton Pioneers) - округа Стаутон и Огаста
 Рота I (Men of West Augusta) - круг Огаста
 Рота K (Bath Rifles) - округ Бат
 Рота K (Captain Morrison's Company) - округ Рокбридж
19 августа 1861 первым командиром полка стал известный вирджинский политик .

Боевой путь 
Под командованием Болдуина полк сражался в Западной Вирджинии и в кампании в Шенандоа. 1 мая 1862 года Болдуин уволился из армии по состоянию здоровья. Командиром в тот же день был избран полковник Майкл Харман, некогда командовавший 5-м вирджинским полком.

В ходе кампании в долине Шенандоа полк сначала числился в Армии Северо-Запада (ком. Эдвард Джонсон), но после сражения при Макдауэлле армия была расформирована и превратилась в бригаду генерала Арнольда Элзи. Полковник Харман был ранен при Макдауэле и командование полком перешло к капитану рота "А", Джеймсу Скиннеру. В долине полк потерял 7 убитыми и 46 ранеными в сражении при Макдауэлле и 14 убитыми и 87 ранеными при Кросс-Кейс и Порт-Репаблик.

Из долины полк был переброшен на Вирджинский полуостров и принял участие в Семидневной битве, где в сражении при Геинс-Милл был ранен генерал Элзи и командование принял Джубал Эрли. В том сражении полк потерял 29 человек.

В составе бригады Эрли полк принимал участие во Втором сражении при Булл-Ран, где был потерян 61 человек, и где снарядом был ранен полковник Джеймс Скиннер.

В сентябре 1862 года полк участвовал в Мерилендской кампании. В ходе последней полком снова командовал Майкл Харман. Полк участвовал в финальной атаке бригады Эрли в сражении при Энтитеме. После сражения бригаду передали Джеймсу Уокеру, и под его руководством полк сражался при Фредериксберге, где было потеряно 13 человек.

Весной 1863 года полк участвовал в сражении при Чанселорсвилле, а летом - в геттисбергской кампании. В это время он числился в бригаде Уильяма Смита, в составе дивизии Джубала Эрли. Он присутствовал при втором сражении при Винчестере и в битве при Геттисберге. Под Геттисбергом полк потерял 9 человек убитыми, 26 ранеными и 19 пропавшими без вести. В числе раненых был и подполковник Скиннер.

Примечания

Литература 
 Robert J. Driver, 52nd Virginia Infantry (The Virginia regimental histories series), H.E. Howard; 1st edition (1986) ISBN 093091922X

Ссылки 
 Хронология истории полка

Полки армии Конфедерации